

Cinema
Through the Storm  – prodotto dalla Essanay (1914)
Through the Storm – regia di Horace G. Plympton (1922)

Musica
 Through the Storm – album di Aretha Franklin del 1989
 Through the Storm – singolo di Aretha Franklin del 1989, proveniente dall'omonimo album
 Through the Storm – album di Yolanda Adams del 1991
 Through the Storm – album dei Riot del 2002